

Patronyme 

  (1711-1777), major-général et commandant russe ;
 Peter Possiet de Roussier (1742-1790), grand-père de Constantin Possiet de Rossier ;
 Constantin Possiet de Rossier (1820-1899), amiral et homme politique russe.

Toponyme 

 La baie de Possiet (en , Zaliv Possieta) est une baie du golfe de Pierre-le-Grand (mer du Japon), située dans le kraï du Primorié, en Russie.
 La grotte de Possiet est située dans la baie de Possiet au bord de la mer du Japon dans l'Extrême-Orient russe.

Patronyme russe
Toponyme